Il detentore del titolo Fred Perry ha battuto in finale Gottfried von Cramm 6–2 6–4 6–4.

Teste di serie
 Fred Perry (campione)
 Gottfried von Cramm (finalista)
 Jack Crawford (semifinali)
 Bunny Austin (quarti di finale)
 Wilmer Allison (primo turno)
 Sidney Wood (quarti di finale)
 Roderich Menzel (quarti di finale)
 Christian Boussus (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1935